Giancarlo Galli (1933 – 2018) – giornalista, scrittore ed economista italiano
 Giancarlo Galli (n. 1944) – politico italiano
 Giancarlo Galli (n. 1963) – atleta paralimpico italiano
 Giancarlo Galli – calciatore italiano